L'expression Oscars du cinéma 1963 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1963 et honorait des films sortis en 1962.

Pour les films sortis en 1963 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1964.